Еврейская Община Республики Молдова (аббр. ЕОРМ, ) — общественная организация Республики Молдова, объединяющая еврейские общины городов Бельцы, Бендеры, Григориополь, Дубоссары, Кагул, Оргеев, Рыбница, Сороки, Тирасполь и еврейские организации Кишинёва. ЕОРМ является, неправительственной, неполитической, некоммерческой организацией.

История 

Республиканское Общество Еврейской Культуры (РОЕК) основано в 1989 году.

Первые сопредседатели РОЕК — Борис Сандлер и Владимир Биткин. В Президиум вошли видные деятели культуры Молдавской ССР: Серго Бенгельсдорф, Михаил Голер, Ефим Левит, Анатолий Коган, Аркадий Аптекарь, Моисей Лемстер, Анна Гинзбург и Ихил Шрайбман.

С 1989 года создаются еврейские организации и общества еврейской культуры в Кишинёве, Оргееве, Сороках, Бельцах, Бендерах, Кагуле, Единцах, Рыбнице, Тирасполе, Григориополе, Дубоссары.
 
В 1997 году организация переименована в Ассоциацию Еврейских Организаций и Общин Республики Молдова (АЕООРМ).

С 2008 года называется Общественное Объединение «Еврейская Община Республики Молдова» (ЕОРМ).

Организационная структура

Общее Собрание участников 
Высшим руководящим органом ЕОРМ является Общее Собрание участников. Проводится каждые три года с целью избрания нового состава руководящих органов ЕОРМ.

Последняя, XI Отчетно-выборная конференция состоялась 11 декабря 2016 года.

Председатель 
Председатель ЕОРМ избирается Общим Собранием участников.

Руководителями Еврейской Общины Республики Молдова были:

С 2013 года пост Председателя ЕОРМ занимает Александр Билинкис. На пост Вице-председателя избраны Гарри Галантер и Шабатай Ханукаев.

Административный Совет 

Административный Совет — избирательный орган правления, который осуществляет свою деятельность в период между Общими Собраниями Президиум ЕОРМ назначается Общим Собранием сроком на 3 года. В настоящее время состоит из 25 человек.

Ревизионная комиссия 
Ревизионная комиссия в составе трех человек осуществляет контроль финансово-экономической деятельности, избирается Общем Собранием и подчиняется ему.

Глава Ревизионной комиссии ЕОРМ — Эмиль Китайник.

Главный офис 
Главный офис ЕОРМ возглавляет Директор, который назначается Административным Советом по рекомендации Председателя. Должность Директора ЕОРМ введена в 2004 году.

Ранее этот пост занимали Галина Каргер (2006—2007), Роман Аронов (2007—2009), Павел Туев (2009—2010), Марина Шустер (2010 - 1018).

С 2018 года директор ЕОРМ — Шейнман Юлия.

Сотрудничество 
Еврейская Община Молдовы находится в составе Европейского еврейского конгресса, Евроазиатского еврейского конгресса, Всемирного еврейского конгресса. Действует соглашение о сотрудничестве с Федерацией Еврейских Общин Румынии и Американским Еврейским Комитетом. Поддерживаются тесные связи с Российским Еврейским Конгрессом и дружественные отношения с международными еврейскими организациями и фондами.

ЕОРМ сотрудничает с еврейскими организациями в Молдове, в том числе с Консульством Государства Израиль в Молдове, Израильским Культурным Центром, Постоянным Представительством «Сохнут» в Молдове и Филиалом Американского Еврейского Распределительного Комитета «Джойнт» в Молдове". Участвует в мероприятиях Бюро межэтнических отношений Республики Молдова, а также других министерств и ведомств.

Развивается сотрудничество с дипломатическим корпусом в Республике Молдова. Партнерами проектов и мероприятий ЕОРМ выступали Совет Европы, Делегация Европейского Союза, Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, посольства США и др.

См. также 
 История евреев Молдовы
 Всемирный еврейский конгресс
 Европейский еврейский конгресс
 Евроазиатский Еврейский конгресс

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Общины
 THE JEWISH COMMUNITY OF MOLDOVA
 Современная еврейская община в Молдове
 Moldova (World Jewish Congress)
 Краткая история евреев Молдовы
 400 Jews gather for learning festival in Moldova
 National Holocaust Remembrance Day: Moldova on the way to recognising its past
 В Кишиневе прошел семинар для учителей «Сохранение памяти о Холокосте: образовательные и педагогические аспекты»
 В Кишиневе прошла выставка, посвященная погрому 1903 года
 Andrian Candu, în discuții cu delegația Comitetului Evreiesc American
 Participarea ministrului Natalia Gherman la Conferinţa Internaţională privind comemorarea a 70 de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare de la Auschwitz-Birkenau
 Moldova gradually recognizes its past

Организации Молдавии
Общественные организации Молдавии
Еврейские общины Молдавии